Montefalco – comune italiano della provincia di Perugia
 Monte Falco – la più elevata montagna dell'Appennino tosco-romagnolo
 Montefalco rosso – vino rosso DOC della provincia di Perugia